НХЛ в сезоне 1958-1959 — стал 42-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Драфт НХЛ 1958
 Матч всех звёзд НХЛ 1959
 1958 год в спорте
 1959 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1958 год в хоккее
1959 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1958 году
Спорт в Канаде в 1959 году